El término El Secreto puede referirse a:

Cine
 El secreto (1974), coproducción francoitaliana de Robert Enrico basada en la novela de Francis Rick.
 El secreto (1979), película hongkonesa de Ann Hui.
 El secreto (1980), película del cineasta mexicano Luis Mandoki (1954–).
 El secreto (1988), película venezolana de Luis Armando Roche.
 El secreto (1997), película de Noel Nosseck.
 Le secret (2000), película de Virginie Wagon.
 El secreto (2001), cortometraje español de Juan Luis Madrigal.
 El secreto (Io non ho paura) (2003), película de Gabriele Salvatores.
 El Secreto (2003), película de James Foley cuyo título original es Confidence.
 El secreto (2006), documental estadounidense de autoayuda, de Rhonda Byrne.
 Secret (2007), película romántica taiwanesa de Jay Chou.
 The secret (2007), thriller del cineasta suizo Vincent Pérez (1962–).
 Un secreto (2007), película de Claude Miller, basada en el libro homónimo de Philippe Grimbert.
 El secreto (2007), película de Rhonda Byrne.

Televisión
 El secreto, telenovela mexicana de Televisa emitida en el año 1963.
 El secreto, telenovela española (2001).
 «El secreto» (The OC), episodio de la serie estadounidense The OC.
 «El secreto» (The Office), episodio de la serie estadounidense The office.

Obras de arte
La escultura El Secreto

Otros usos
 Secreto